Mönchsbrunnen ist ein Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Orte:
 Mönchsbrunnen (Sindelfingen), Wohnplatz der Stadt Sindelfingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Brunnen und Quellen:
 Mönchsbrunnen (Böblingen), Waldquelle am Rande eines rechten Zuflusses des Planklingenbachs auf dem Standortübungsplatz, Stadt Böblingen, Landkreis Böblingfen, Baden-Württemberg
 Mönchsbrunnen oder Mönchsquelle, Wiesenquelle des Röstegrabens bei Großwechsungen, Gemeinde Werther, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Mönchsbrunnen (Grünhain), Brunnen in Grünhain, Stadt Grünhain-Beierfeld. Erzgebirgskreis, Sachsen
 Mönchsbrunnen (Lichtenfels), Brunnenstube im Lichtenfelser Forst unweit von Hammer, Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern; Natur- und Baudenkmal
 Mönchsbrunnen (Paulinzella), Brunnen im Pechstal bei Paulinzella, Stadt Königsee, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Mönchsbrunnen (Schwandorf), Brunnen auf dem Marktplatz von Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Mönchsbrunnen (Stuttgart-Münster), Brunnen in Münster am Neckar, kreisfreie Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg

Schutzgebiete:
 Feuchtbiotop Mönchsbrunnen, Naturdenkmal am Rande des  Stadtgebiets von Böblingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg bei Mönchsbrunnen (Sindelfingen)
 Feuchtbiotop Mönchsbrunnenried, Naturdenkmal im Stadtgebiet von Sindelfingen bei Mönchsbrunnen (Sindelfingen)
 Mönchsbrunnen (Jöhlingen), Naturdenkmal am Walzbach vor Jöhlingen, Gemeinde Walzbachtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Vorderer Mönchsbrunnen, Waldquelle am oberen Krähenbach in der Stadt Holzgerlingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg; Naturdenkmal

Siehe auch:
 Mönchbrunnen